Tuindorp of tuinwijk, een term voor een specifieke vorm van Europese stedenbouw

 Voorbeelden
 Tuinwijk (Bergen op Zoom), een van de wijken in het noorden van Bergen op Zoom
 Tuinwijk (Groningen), een vooroorlogse wijk in Groningen
 Tuinwijk (Utrecht), een buurt in Utrecht
 Eisden-Tuinwijk, een plaats in de Belgisch-Limburgse gemeente Maasmechelen